Опорний пункт (військова справа)
 Опорний пункт (геодезія)